FGD steht für:
 Functional Generative Description, siehe Funktionale generative Beschreibung
 Fderik Airport (IATA-Code), Flughafen von F’dérik, Mauretanien
 Conair Group (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Ferrogedrit (Whitney-Evans-Code), siehe Amphibolgruppe #Magnesium-Eisen-Mangan-Lithium-Amphibole

Abkürzung